Tomasz Sołtyk (zm. 1773) – wojewoda łęczycki, podkomorzy lubelski
 Tomasz Sołtyk (1732-1808) – kasztelan wiślicki i zawichojski